Internetprovider of internetaanbieder, een organisatie of persoon die diensten levert op of via het internet
Hostingprovider, een aanbieder van webruimte en webdiensten
Application service provider, een onderneming die via internet de mogelijkheid biedt om bedrijfssoftware te gebruiken
Payment service provider, een aanbieder van betaaldiensten voor webwinkeliers
Telefoonprovider (telefoonoperator), een organisatie of persoon die een telefoonnetwerk beheert om het telefoonverkeer tussen klanten te verzorgen;
Telecommunication Service Provider (TSP) 
Communication Service Provider (CSP)